Эдуард Михайлович Кондратов (23 июля 1933, Могилёв, Белорусская ССР, СССР — 9 ноября 2010, Самара, Российская Федерация) — советский и российский писатель и журналист.

Биография 
В 1956 году окончил Ленинградский госуниверситет (отделение русского языка и литературы). Работал в разных СМИ, в том числе собкором газеты «Известия» в ряде регионов СССР и РФ (Туркмения, Молдавия; Самара). Был старшим редактором на Куйбышевском ТВ.

Среди самых популярных книг исторические и детективные боевики советского периода: «По багровой тропе Эльдорадо», «Тревожные ночи в Самаре», эпопея «Жестокий год».

Сценарист, сорежиссёр и исполнитель эпизодической роли в сериале о самарских чекистах «Тревожные ночи в Самаре» (1969).

Скоропостижно скончался 9 ноября 2010 года в Самаре.

8 октября 2013 г. в Самаре прошла церемония награждения победителей 1 конкурса имени Эдуарда Кондратова по 2 номинациям: «Литература» и «Журналистика». Конкурс учрежден Администрацией городского округа Самары и областной организацией Союза журналистов России.
Премии первым лауреатам вручали мэр Самары Дмитрий Азаров, председатель областной организации СЖ РФ Ирина Цветкова и вдова писателя Елена Игнатьевна.
Именные премия и конкурс будут ежегодными.

Семья 
 Жена — Кондратова (Хрищенко) Елена Игнатьевна
 Отец — Кондратов Михаил Авдеевич родился в д. Прибережье (Быховский район, Могилевская область, Белоруссия). В годы Великой Отечественной войны — начальник штаба 92 истребительного авиационного полка, погиб 23 декабря 1943 года. Похоронен в братской могиле в деревне Майское Жлобинского района, Гомельской области, Беларусь.
 Мать — Кондратова Тамара Дмитриевна
 Брат — Кондратов, Александр Михайлович (3 октября 1937, Смоленск — 16 апреля 1993, Санкт-Петербург) —- советский и российский лингвист, биолог, журналист и поэт.

Библиография 
 Очерк «Вот что значит — взяться!» // омская молодёжная газета «Молодой сибиряк» (1959 г.)
 Очерковый репортаж с Юнстроя «Вот она, романтика!» // Сборник произведений омских писателей для детей (1959 г.)
 Очерк «Танина звёздочка», соавтор Владимир Сокольников // журнал «Юность» (1960 г.)
 Документальная повесть «Золотой мешок», соавтор Владимир Сокольников (1961 г.)
 Документальная повесть «Расплата», соавтор Владимир Сокольников (1961 г.)
 Историческо-приключенческая повесть «По багровой тропе в Эльдорадо» (1965 г.) 
 Научно-популярное издание «Машина думает для нас», соавтор Александр Кондратов (1966 г.)
 Очерк «Часовые революции», соавтор Владимир Сокольников (1967 г.)
 Очерк «Игра», соавтор Владимир Сокольников (1967 г.)
 Научно-фантастический роман «Десант из прошлого», соавтор Владимир Сокольников (1968 г.)
 Сборник очерков «Перекресток», соавтор Борис Соколов (1979 г.)
 Сборник очерков «Седьмое чудо» (1980 г.)
 Приключенческая повесть «Птица войны» — издательство «Детская литература» (1981 г.)
 Повесть «Знак на стекле» (1981 г.)
 Роман «Жестокий год» (1987 г.)
 Роман «Покушение на зеркало» (1991 г.)
 Мемуары «Я помню все» (2005 г.)
 Повесть «В Глокой Куздре. Путешествие малолетнего эсэнгойца по обломкам эссерии» (2007 г.).

Литература 
Первая книга, которую принесла известность автору — приключенческая повесть «По багровой тропе в Эльдорадо» была издана в 1965 году в Куйбышевском книжном издательстве стотысячным тиражом. В 1982 году повесть была переиздана таким же тиражом. Дважды издавалась за рубежом. На чешском языке под названием «Путь в Эльдорадо» и на словацком — «Приключения среди индейцев».

Награды и звания 
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации.
 В 1988 году роман «Жестокий год» был удостоен звания лучшего произведения о работниках ЧК-КГБ СССР на Всесоюзном конкурсе в честь 70-летия ВЧК-КГБ СССР, а его автор — золотой медали.
 В декабре 2003 года Эдуард Кондратов получил I премию Всероссийского конкурса журналистов, пишущих на темы защиты прав человека, за статью «Рынок помилования открылся. Сколько стоит подпись президента?»
 26 апреля 2011 года присвоено звание «Почетный гражданин городского округа Самара».

Память 
 23 июля 2012 года в Самаре у дома № 19 по ул. Ульяновской прошла церемония открытия памятной доски Кондратову Эдуарду Михайловичу. Эта дата была выбрана не случайно, в этот день Эдуарду Михайловичу исполнилось бы 79 лет.
 В Самаре учреждена премия имени Эдуарда Кондратова за достижения в области литературы и журналистики. Инициаторы конкурса: Самарская областная организация Союза журналистов России и Администрация г.о. Самара решили сделать эту премию ежегодной и таким образом увековечить в Самаре имя выдающегося писателя, журналиста, сценариста и общественного деятеля.

Примечания

Ссылки 
 Журналист, писатель, сценарист.
 Лица Самарской губернии: Э. М. Кондратов.
 Благородной тропой… Эдуарда.
 Кондратов Эдуард Михайлович.
 В Самаре скончался известный российский журналист Эдуард Кондратов.
 

Выпускники Санкт-Петербургского государственного университета
Почётные граждане Самары
Авторы приключенческой литературы
Авторы исторических романов